Seventeen Going Under (album)  - album van Sam Fender
 Seventeen Going Under (single) - single van Sam Fender afkomstig van bovenstaand album